Jenniskens bezeichnet:

 (42981) Jenniskens, ein Asteroid des Hauptgürtels

Jenniskens ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Carel Jenniskens (1958–1984), niederländischer Hockeyspieler
 Mark Jenniskens (* 1983), niederländischer Hockeyspieler
 Peter Jenniskens (* 1962),  niederländisch-US-amerikanischer Astronom
 Tim Jenniskens (* 1986), niederländischer Hockeyspieler